PPE steht für:
 Palmar-plantare Erythrodysästhesie, siehe Hand-Fuß-Syndrom
 Parti populaire européen, die Europäische Volkspartei
 Persistent Photoeffect, langanhaltender Fotoeffekt in Halbleitern, siehe Photoelektrischer Effekt #Innerer photoelektrischer Effekt
 Personal Protective Equipment, siehe Persönliche Schutzausrüstung
 Philosophy, Politics and Economics, Studiengang im angelsächsischen Bereich, ausgehend von der Universität Oxford
 Polyphenylenether, auch Poly(oxy-2,6-dimethyl-1,4-phenylen) oder Polyether, ein thermoplastischer Kunststoff
Polyphosphorsäureester bzw. Polyphosphorester
 Porcine proliferative Enteritis, eine Infektionskrankheit bei Schweinen
 PowerPC Processing Element, Bestandteil eines Cell-Prozessors, siehe Cell (Prozessor) #Aufbau
 Premium Platform Electric, Plattform-Baukastensystem des VW-Konzerns

ppe steht für:
 Papi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Sandaun Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung